Добрић може да се односи на:

 Добрић (презиме), српско презиме

или

 Добрић (Шабац), насеље града Шапца, Република Србија
 Добрић (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Добрић (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Република Србија
 Горњи Добрић, насеље града Лознице, Република Србија
 Доњи Добрић, насеље града Лознице, Република Србија
 Добрић (Воћин), насеље у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска